Niemcy:
 Hasborn – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich

Zobacz też:
 Hasborn-Dautweiler